Дми́трий Хомяко́в:
 Хомяков, Дмитрий Алексеевич (1841—1919) — российский православный мыслитель, славянофил.
 Хомяков, Дмитрий Михайлович (род. 1960) — советский и российский почвовед.
 Хомяков, Дмитрий Олегович (род. 1992) — российский спортсмен-тяжелоатлет, чемпион Европы.